AV poate fi:

 Av, a unsprezecea lună a anului ecleziastic și a cincea lună a anului civil în calendarul ebraic
 Anguilla, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Avellino, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Finnair, codul IATA al acestei companii aeriene
 Audio-Video